Примера дивисьон 1959/1960 ()  — 17-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1959/1960
Мексика
Мексика
1959 год в Мексике
Спорт в Мексике в 1960 году